ZDU – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Dundee (Regno Unito)